Rivière Moreau kan syfta på följande platser:

Guadeloupe 

 Rivière Moreau (vattendrag i Guadeloupe),

Kanada 

 Rivière Moreau (vattendrag i Kanada), Québec, 

Robotskapade Guadeloupeförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar